Borgonovo (Val Bregaglia), een plaats in het Zwitserse bergdal Val Bregaglia, kanton Graubünden
 Borgonuovo-Pontecchio, een plaats in de Italiaanse gemeente Sasso Marconi
 Borgonovo Val Tidone, een gemeente in de Italiaanse provincie Piacenza, regio Emilia-Romagna  
 Stefano Borgonovo,  een Italiaans voetballer